Горба́тов — русская фамилия и топоним; имеет женскую форму Горбатова.

Фамилия 
 
 Горбатов, Альфред Васильевич (1932—1995) — российский ученый в области механизации и автоматизации производственных процессов в пищевой промышленности.
 
 Горбатов, Вадим Алексеевич (род. 1940) — советский и российский живописец, график, художник книги, кандидат искусствоведения.
 Горбатов, Валерий Миронович (род. 1955) — украинский государственный деятель, Председатель Совета министров Крыма, Народный депутат Украины.
 Горбатов, Вячеслав Афанасьевич (1939—2010) — советский и российский учёный, профессор, заслуженный деятель науки РФ.
 Горбатов, Константин Иванович (1876—1945) — русский художник-эмигрант.
 Горбатов, Пётр (род. 1945) — советский боксёр.
 Горбатов, Родион Иванович (1898 — ок. 1938) — председатель исполкома Оренбургского горсовета (1934—1935).
 Горбатов, Роман (род. 1998) — игрок чемпионата России по волейболу в составе клуба АСК.
 Горбатов, Сергей Иванович — первый секретарь Липецкого горкома КПСС (1952—1953).
 Горбатов, Тимофей Ефимович (1849 — не ранее 1912) — член III Государственной думы от Саратовской губернии, крестьянин.

Населённые пункты 
 Горбатов — город в Павловском районе Нижегородской области.
 Горбатов — хутор в Боковском районе Ростовской области.

См. также 
 Городское поселение город Горбатов — муниципальное образование в составе Павловского района Нижегородской области.
 Горбатовка — рабочий посёлок в Нижегородской области
 Горбатовское сельское поселение — муниципальное образование в Серафимовичском муниципальном районе Волгоградской области
 Горбатовский
 Горбатовский уезд
 Горбатово